Humboldtiana palmeri är en snäckart som beskrevs av Clench och Alfred Rehder 1930. Humboldtiana palmeri ingår i släktet Humboldtiana och familjen Humboldtianidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
palmeri